

Astronomia
 3867 Shiretoko – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Penisola di Shiretoko – penisola giapponese
 Parco nazionale di Shiretoko – parco nazionale che si estende sull'omonima penisola

Informatica
 Il nome in codice del browser Mozilla Firefox 3.5